McHenry megye (Észak-Dakota)
McHenry megye (Illinois)